Texas Rangers a plusieurs significations :
 La Texas Ranger Division, plus connue comme les « Texas Rangers », est une force de police dans le Texas.
 Les Texas Rangers est une équipe de la ligue majeure de baseball.
 Les Football Texas Rangers (FTR) est une célèbre équipe de football à 7 du sud-ouest de la France.
 The Texas Rangers (La Légion des damnés) est un film de King Vidor sorti en 1936.
 The Texas Rangers est un western de Phil Karlson sorti en 1951.
 Texas Rangers : La Revanche des justiciers est un film de Steve Miner sorti en 2001.

Voir aussi 
 Walker, Texas Ranger, série télévisée mettant en scène une équipe de Texas Rangers.